Edwardzetes är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1914. Edwardzetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Edwardzetes